HMS Sparrowhawk je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Sparrowhawk (1895) 
 HMS Sparrowhawk (1912) 
 HMS Sparrowhawk (1918)

Sparrowhawk